

Білобереги (Бялобжеґі) — гміна в Ланьцутському повіті Підкарпатського воєводства
 Білобереги (Бялобжеґі) — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Білобереги (Бялобжеґі) — село в гміні Білобереги Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Бялобжеґі